Se llama Ejército patriota a dos ejércitos:

A los ejércitos españoles que lucharon contra Napoleón Bonaparte y su hermano José I durante la guerra de independencia española.
A los ejércitos independentistas de los revolucionarios hispanoamericanos que lucharon contra las fuerzas españolas durante las guerras de independencia hispanoamericanas.